Nagy kan som auktorsförkortning betyda:

 Carol G. Nagy
 Zoltán Tamás Nagy

Robotskapade auktorsförkortningar